Die All England 1968 im Badminton fanden vom 19. bis zum 23. März 1968 in London statt. Vom 15. bis zum 16. März fand in Wimbledon und in Yorkshire eine Qualifikation für das Hauptturnier statt. Es war die 58. Auflage dieser Veranstaltung.

Austragungsort 
 Wembley Arena

Sieger und Platzierte

Finalresultate

Herreneinzel

Obere Hälfte

Untere Hälfte

Dameneinzel

Obere Hälfte

Untere Hälfte

Referenzen 
 Resultate
 Federball 9 (1968) (6), S. 6

Badmintonwettbewerb in London
Badminton 1968
1968
Sportveranstaltung im London Borough of Brent
Wembley Arena